«Taking the Long Way» — альбом гурту Dixie Chicks, випущений 2006 року.

Список пісень
 "The Long Way Around" – 4:33
 "Easy Silence" – 4:02
 "Not Ready to Make Nice" – 3:58
 "Everybody Knows" – 4:18
 "Bitter End" – 4:38
 "Lullaby" – 5:51
 "Lubbock or Leave It" – 3:54
 "Silent House" – 5:23
 "Favorite Year" – 4:29
 "Voice Inside My Head" – 5:52
 "I Like It" – 4:34
 "Baby Hold On" – 5:04
 "So Hard" – 4:29
 "I Hope" – 5:25

Альбоми Dixie Chicks
Музичні альбоми 2006
Англомовні музичні альбоми